|-
| 20901 Mattmuehler ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20902 Kylebeighle ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20903 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 20904 - || 2190 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20905 - || 2581 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20906 - || 2727 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20907 - || 2762 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20908 - || 2819 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20909 - || 4026 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20910 - || 4060 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20911 - || 4083 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20912 - || 4129 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20913 - || 4214 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20914 - || 4215 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20915 - || 4302 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20916 - || 4628 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20917 - || 5016 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20918 - || 6539 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20919 - || 6606 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20920 - || 6653 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20921 - || 6680 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20922 - || 6769 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20923 - || 6846 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20924 - || 9526 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20925 - || 9596 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20926 - || 1101 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20927 - || 1126 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20928 - || 2024 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20929 - || 2050 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20930 - || 2130 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20931 - || 2208 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20932 - || 2258 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20933 - || 3015 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20934 - || 4194 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20935 - || 4265 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20936 - || 4835 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20937 - || 1005 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20938 - || 1075 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20939 - || 1178 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20940 - || 1236 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20941 - || 1341 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20942 - || 2092 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20943 - || 2115 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20944 - || 2200 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20945 - || 2248 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20946 - || 2316 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20947 Polyneikes || 2638 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20948 - || 2754 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20949 - || 3024 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20950 - || 3305 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20951 - || 4261 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20952 Tydeus || 5151 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20953 - || 1068 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20954 - || 1158 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20955 - || 2387 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20956 - || 3510 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20957 - || 4430 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20958 - || A900 MA || 29 iunie 1900 ||  || J. E. Keeler
|-
| 20959 - || 1936 UG || 21 octombrie 1936 || Nice || 
|-
| 20960 - || 1971 UR || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 20961 Arkesilaos ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 20962 - ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 20963 Pisarenko ||  || 19 august 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 20964 Mons Naklethi || 1977 UA || 16 octombrie 1977 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 20965 Kutafin ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 20966 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 20967 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 20968 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 20969 Samo || 1979 SH || 17 septembrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 20970 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20971 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20972 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20973 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20974 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20975 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20976 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20977 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20978 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20979 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20980 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20981 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20982 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20983 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20984 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20985 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20986 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20987 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20988 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20989 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 20990 ||  || 1 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20991 Jánkollár ||  || 28 noiembrie 1984 ||  || 
|-
| 20992 ||  || 5 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20993 ||  || 5 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20994 - || 1985 TS || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 20995 - || 1985 VY || 1 noiembrie 1985 || La Silla || 
|-
| 20996 - || 1986 PB || 4 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 20997 - ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 20998 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 20999 - || 1987 BF || 28 ianuarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 21000 L'Encyclopédie ||  || 26 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-